X. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  održano je od 12. srpnja do 27. srpnja 2003. godine u španjolskom gradu Barceloni.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2003.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 2003.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2003.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2003.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2003.

Ljestvica 

2003
 2003
Šport u Barceloni